III Международные игры глухих прошли в немецком городе Нюрнберге . Игры проводились с 19 по 23 августа  1931 года, участие в них приняли 316 спортсменов из 14 стран.

Виды спорта 
Программа III Международных игр глухих включала 7 спортивных дисциплин (6 из которых индивидуальные, 1 — командная).

Индивидуальные

Командные

Страны-участницы 

В III Международных игр глухих приняли участие спортсмены из 14 государств:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 III Международные игры глухих  на Deaflympics.com

Август 1931 года
Летние Сурдлимпийские игры
Спорт в Германии в 1931 году
Международные спортивные соревнования в Нюрнберге